Şəfəq – centro abitato del distretto di Beyləqan, in Azerbaigian
 Şəfəq – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian